Ла-Тринита́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Шод-Эг. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15241.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 120 км южнее Клермон-Феррана, в 45 км к юго-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 42 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 28 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 20 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 20 активных работали 18 человек (12 мужчин и 6 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 8 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Трините (XII век). Памятник истории с 1937 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь